Лос Мембриљос има више значења:

 Лос Мембриљос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Мембриљос (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Мембриљос (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мембриљос (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мембриљос (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мембриљос (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мембриљос (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику